Martirio di san Bartolomeo – dipinto di Giambattista Tiepolo del 1722
Martirio di san Bartolomeo – dipinto di Giovanni Battista Pittoni del 1735